Alaksandr Ahiejeu (ur. 1952) – białoruski polityk
 Alaksandr Ahiejeu (ur. 1960) – białoruski historyk

Zobacz też 
 Aleksandr Agiejew – radziecki generał